Кондако́в, Алекса́ндр:
 Кондаков, Александр Андреевич (1908—1954) — советский политический деятель, первый секретарь ЦК Карело-финской республики
 Кондаков, Александр Михайлович (род. 1958) — генеральный директор издательства «Просвещение», член-корреспондент РАО.